Мокроновский — фамилия; имеет женскую форму Мокроновская.
 Мокроновский, Анджей (1713—1784) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Мокроновский, Станислав (1761—1821) — польский военный и государственный деятель, камергер последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского.